znachor – osoba prowadząca praktykę w medycynie niekonwencjonalnej
 Znachor – powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza (1937)
 Znachor – film polski z 1937 r. w reżyserii Michała Waszyńskiego z Kazimierzem Junoszą-Stępowskim w roli głównej
 Znachor – film polski z 1982 r. w reżyserii Jerzego Hoffmana z Jerzym Bińczyckim w roli głównej
 Znachor - planowany film polski w reżyserii Michała Gazdy z Leszkiem Lichotą w roli głównej